El Masters de Xangai 2019, oficialment conegut com a Rolex Shanghai Masters 2019, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries Masters 1000 de l'ATP. L'onzena edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 d'octubre del 2019 al Qi Zhong Tennis Center de Xangai, Xina.

El tennista rus Daniil Medvedev va guanyar el quart títol de la temporada en les vuit finals disputades. Sent també el segon de categoria Masters, tot just va esdevenir el segon tennista en guanyar més d'un Masters en una mateixa temporada llevat del Big 4 (Federer, Nadal, Đoković i Murray). La parella formada pel croat Mate Pavić i el brasiler Bruno Soares va guanyar el primer títol junts.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
ATP Tour 2019